

Geografia
 Baragiola – frazione di Olgiate Comasco

Persone
 Aristide Baragiola – accademico e linguista italiano
 Carlo Baragiola – politico, imprenditore ed esploratore italiano
 Pietro Baragiola – imprenditore e politico italiano